V Empire or Dark Faerytales in Phallustein е EP албум на британската екстремна група Cradle of Filth, издаден на 22 април 1996 г. чрез Cacophonous Records. През 2012 г. е преиздаден от The End Records.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Стюърт Анстис – китара
 Сара Дева – бек вокали
 Робин Ийгълстоун – бас
 Демиън Грегъри – клавиши
 Николас Баркър – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 1996 година